Yahia (eine arabische Form von Johannes) ist der Familienname folgender Personen:

 Abu Yahia, maurischer Gouverneur auf Mallorca
 Alaeddine Yahia (* 1981), tunesischer Fußballspieler
 Ammar Ismail Yahia Ibrahim (* 1996), katarischer Sprinter
 Anthar Yahia (* 1982), algerisch-französischer Fußballspieler
 Emna Belhadj Yahia (* 1945), tunesische Schriftstellerin
 Latif Yahia (* 1964), irakischer Offizier, Doppelgänger von Udai Hussein
 Mona Yahia (* 1954), israelische Schriftstellerin
 Wissem Ben Yahia (* 1984), tunesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ben Yahia
 Yahya